Община Бужим (, ) — боснийская община, расположенная в западной части Федерации Боснии и Герцеговины. Административным центром является город Бужим. По оценкам на 2012 год, в общине проживают 18030 человек

География

Положение в Федерации Боснии и Герцеговины 
Расположена в западной части страны. На востоке граничит с общиной Босанска-Крупа, на юге с общиной Цазин, на западе и севере с общиной Велика-Кладуша, на северо-востоке с хорватской общиной Двор-на-Уни. Местность горная.

Дороги 
По территории общины Бужим проходят несколько стратегически важных автодорог:
 Бужим — Отока-Босанска — Босанска-Крупа
 Бужим — Бихач — Баня-Лука
 Конёдор — Цазин — Бихач
 Зарадостов — Бучевац — Двор-на-Уни
 Лубарде — Пашин-Брод — Тодорово — Велика-Кладуша
 Правац-Бузим — Вар
 Риека — Радича-Мост — Врнограч — Велика-Кладуша — Загреб
 Радича-Мост — Босанска-Бойна — Глина — Загреб

Примечания 

Общины Федерации Боснии и Герцеговины